Bloodletting – album dei Boxer del 1976
Bloodletting – album dei Concrete Blonde del 1990
Bloodletting – album degli Overkill del 2000